Волошко — украинская фамилия:
 Волошко, Григорий Семёнович — Герой Советского Союза, помощник начальника штаба 384-го отдельного батальона морской пехоты Одесской военно-морской базы Черноморского флота, лейтенант.
 Волошко, Павел Порфирьевич — председатель Уральского облисполкома (1952—1963)